

Населені пункти та їхні частини

 Ґембиці — село в гміні Стшелін Стшелінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Ґембиці — село в гміні Моґільно Моґіленського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґембиці — село в гміні Ґубін Кросненського повіту Любуського воєводства
 Ґембиці — село в гміні Тшебехув Зеленогурського повіту Любуського воєводства
 Ґембиці — село в гміні Пемпово Гостинського повіту Великопольського воєводства
 Гембиці (Ґембиці) — село в гміні Чарнкув Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Ґембиці — частина міста Озоркув у Зґерському повіті Лодзинського воєводства
 Ґембиці — частина села Ґодув у гміні Павлув Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства

Примітки